Bakugan este un joc de strategie bazat de animeul creat în Japonia, iar apoi călătorind prin lumea întreagă și punând stăpânire pe timpul liber a mii de copii care îl joacă neîncetat. Acest joc are la baza sa cele 6 atribute: Pyrus (foc), Ventus (vânt), Aquas (apă), Haos (lumină), Subterra (pământ) și Darkus (întuneric)

Jucării Bakugan
Aproape în fiecare lună, Noriel maxim aduce magazinelor noi jucării. Mai jos sunt enumerate jucăriile respective, dar și cele care urmează apară.

Jucării apărute în România
 Pachetul începătorului conține 3 Bakugani, 3 carduri portal și 3 cărți de abilități.

 Pachetul Booster conține 1 Bakugan, 1 carte de poartă și rareori poate conține și o carte de abilități.

 Pachetul de luptă conține 6 Bakugani, 6 cărți de poartă, 8 cărți de abilități și o carte cu regulile pentru jucătorii din România (adică exclude folosirea Bakuganilor Trap).

 Bakugani Deka conține un Bakugan uriaș, o carte de poartă și una de abilități. 

 Wrist Launcher

 Arena de luptă

 Baku rack poate susține 6 Bakuclipuri.

 Baku clip susține 3 Bakugani din același atribut (excluzând Bakuganii Trap).

Jucării care urmează să apară în România

 Atacul Special conține 1 Bakugan cu atac special (cu bară de metal, care pot face sărituri, cei cu două capete și chiar și pe cei care își pot schimba atributul și Puterea G; versiunile americane conțin și Bakugani Trap), 1 carte de poartă și una de abilități.

 Booster de cărți conține 2 cărți de poartă și 3 de abilități.

 Lansatorul de mână

 Bakugan Trap

 Card Power House

 Card Power Pack

 Character Pack

 Baku tin se pot pune în ea doar Bakuganii și cărțile, fără Bakuclipuri.

 Arena Bakubowl

Bakugani cu atacuri speciale

Bakuganii cu atacuri speciale sunt Bakuganii care pot folsi diverse efecte: metal, 2 capete, care se învârtesc etc. Părțile îngroșate sunt numele Bakuganului, iar cele scrise simplu sunt abilitatea specială a acestuia.

 Heavy Metal Alpha Hydranoid
 Jumping Boost Ingram
 Heavy Metal Delta Dragonoid II
 Schimbare de atribut (1 din 3) și de G (tot 1 din 3) Dual Elfin
 Heavy Metal Dual Hydranoid 
 Schimbare de atribut (1 din 3) Elfin
 Schimbare de atribut (prin zar - toate cele 6) Elico''
 Neo Dragonoid Vortex Schimbare de atribut Preyas 2 capete Preyas II Heavy Metal Shadown Vulcan 
 Jumping Skyress Spin Dragonoid Spin Ravenoid Alpha Percival Cyclone Cyclone Percival Schimbare de atribut (1 din 3) și de G (1 din 3) Dual Elfin Revolution Heavy Metal Flash Ingram Heavy Metal Flare Wilda Turbine Hades Turbine Helios Cyclone Dragonoid Heavy Metal Infinity Dragonoid Heavy Metal Iron Dragonoid Heavy Metal Meta Dragonoid Moonlit Monarus cu o mică lanternă incorporată
 Schimbare de atribut (cu un mecanism spacial între cele două părți ale Bakuganului - din 6) Mutant Elfin Schibare de atribut (cu un zar - din 6) Mystic Elico Jumping Orbit Helios Percival Vortex Heavy Metal Premo Vulcan Heavy Metal Sky & Gaia Dragonoid Turbine Dragonoid Ultra Dragonoid Typhoon Heavy Metal Vandarus'''

Versiuni Bakugan
Pânâ în prezent au apărut mai multe versiuni Bakugan, fiecare având subversiuni.
 Seria originală - core; clear
 Seria B2 - core; clear; transluced
 Seria B3 (spre deosebire de celelalte serii, B3 are mărime B2, dar G-ul este mult mai mare. De exemplu la celelalte serii, G-ul maxim a fost de 720 G, dar acum este cu 60 mai mare.) - steel: cristal: flip

Anime
Divertisment